Магидов — фамилия; имеет женскую форму Магидова.
 Магидов, Борис Иосифович (1884—1972) — российский революционер, партийный, государственный и профсоюзный деятель.
 Магидов, Владимир Маркович (1938—2015) — академик Российской академии естественных наук и Евразийской академии телевидения и радио, доктор исторических наук, профессор.
 Магидов, Роберт (1905—1970) — американский журналист русского происхождения, обвинённый в 1948 году в шпионаже в пользу США.
 См. также 
 Магид